San Miguel el Alto kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Miguel el Alto (kommun), Jalisco, 
 San Miguel el Alto, Jalisco, 
 San Miguel el Alto, Maravatío, 
 San Miguel el Alto, Guanajuato, Yuriria, 
 San Miguel el Alto, Chiapas, Amatenango del Valle, 
 San Miguel el Alto, Irimbo, 
 San Miguel el Alto, delstaten Mexiko, Ixtlahuaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar